Åryd – area urbana della Svezia situata nel comune di Karlshamn
Åryd – area urbana della Svezia situata nel comune di Växjö